Daniel steht für:

 Personen 
 Daniel, ein biblischer Seher und Prophet und das dazugehörige Buch
 Daniel (Vorname) – zu Trägern dieses Vornamens siehe dort
 Daniel (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort

 Orte 
 Daniel (Grassau), Wüstung auf dem Gebiet der Gemeinde Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 St. Daniel in Österreich
 Daniel (Wyoming)
 Daniel (Berg), einen Berg im österreichischen Bundesland Tirol

 Kunstwerke 
 Daniel, Oratorium von Eugen Eckert und Thomas Gabriel
 Daniel – Single von Elton John 1973
 Daniel (1980), deutsches Filmdrama von George Moorse
 Das Buch Daniel, Roman von E. L. Doctorow 
 Daniel (1983), US-Filmdrama von Sidney Lumet nach dem o. g. Roman

 Himmelskörper 
 (2589) Daniel, Asteroid
 33P/Daniel, kurzperiodischer Komet
 C/1907 L2 (Daniel), langperiodischer Komet

 Sonstige 
 Daniel (Rakete), eine französische Versuchsrakete
 Daniel, Turm der St.-Georgs-Kirche (Nördlingen) als Wahrzeichen
 Pfarrkirche St. Daniel im Gailtal, Österreich

Siehe auch:

 Daniela
 Daniele
 Daniell
 Daniels
 McDaniel